Войтово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Войтово — деревня в Верхнедвинском районе Витебской области.
 Войтово — деревня в Витебском районе Витебской области.

Россия 
 Войтово — деревня в Юхновском районе Калужской области.

Украина 
 Войтово — село в Станично-Луганском районе Луганской области.
 Войтово — село в Згуровском районе Киевской области.